Расвож (устар. Развож) — река в России, течёт по территории Корткеросского района Республики Коми. Устье реки находится в 57 км по правому берегу реки Потью на высоте 127 м над уровнем моря. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от истока до города Сыктывкар, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200112103000016927.

Примечания 

Бассейн Нившеры
Реки Корткеросского района